World Order steht für:

 World Order (Buch), Buch von Henry Kissinger
World Order (Musikprojekt), japanisches Musikprojekt

Siehe auch:

 Weltordnung